BXG peut faire référence à :
 bangala, une langue selon le code SIL international des langues ;
 .
 Bureau Xavier Godde, économistes de la construction (www.bxg.fr).
Boy x Girl, notation précisant que le protagoniste principal sera un homme avec des intêrets romantique porté sur une femme.

Code IATA des aéroports